Des élections municipales en Seine-et-Marne ont lieu le  avec un second tour initialement prévu le . Comme dans le reste de la France, le report du second tour est annoncé en pleine crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus (Covid-19). Le 22 mai, le Premier ministre Édouard Philippe annonce la tenue du second tour le 28 juin, date réversible suivant l'évolution de la pandémie sur le territoire national.

Maires sortants et maires élus 

À l'exception de Mouroux, Saint-Fargeau-Ponthierry et Villeparisis, la droite confirme tous les gains du scrutin précédent à Chelles, Courtry, Dammartin-en-Goële, La Ferté-sous-Jouarre et Roissy-en-Brie. Elle s'impose également à Nangis sur le PC, mais doit céder Brou-sur-Chantereine et Moret-Loing-et-Orvanne à la gauche. Les candidats centristes l'emportent quant à eux à Claye-Souilly, Thorigny-sur-Marne et Vaires-sur-Marne. L'unique maire se réclamant de l'étiquette du parti présidentiel La République en marche conserve sa mairie à Tournan-en-Brie.

Résultats en nombre de maires

Résultats dans les communes de plus de

Avon 
 Maire sortante : Marie-Charlotte Nouhaud (LR)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 11 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Bailly-Romainvilliers 
 Maire sortante : Anne Gbiorczyk (SE)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 7 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Bois-le-Roi 
 Maire sortant : David Dintilhac (SE)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Brie-Comte-Robert 
 Maire sortant : Jean Laviolette (PS)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 15 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Brou-sur-Chantereine 
 Maire sortant : Antonio de Carvalho (UDI)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 1 siège à pourvoir au conseil communautaire ()

Bussy-Saint-Georges 
 Maire sortant : Yann Dubosc (LR)
 35 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 15 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Cesson 
 Maire sortant : Olivier Chaplet (DVD)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Champagne-sur-Seine 
 Maire sortant : Michel Gonord (DVG)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 7 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Champs-sur-Marne 
 Maire sortante : Maud Tallet (PCF)
 35 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 7 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Chelles 
 Maire sortant : Brice Rabaste (LR)
 46 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 16 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Toutefois, après un recours, le tribunal administratif de Melun a en janvier 2020 validé 95 bulletins qui avaient été irrégulièrement considérés comme nuls, permettant à la liste menée par Lucia Pereira d'atteindre 5,56 % des suffrages exprimés et d'avoir un élu, et réduisant de ce fait d'un siège le nombre de conseillers municipaux attribués à la liste menée par Brice Rabaste.

Chessy 
 Maire sortant : Olivier Bourjot (DVD)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Claye-Souilly 
 Maire sortant : Yves Albarello (LR)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Combs-la-Ville 
 Maire sortant : Guy Geoffroy (LR)
 35 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Coulommiers 
 Maire sortante : Ginette Motot (Agir)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 13 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Courtry 
 Maire sortant : Xavier Vanderbise (LR)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 1 siège à pourvoir au conseil communautaire ()

Crécy-la-Chapelle 
 Maire sortant : Bernard Carouge (DVD)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Crégy-lès-Meaux 
 Maire sortant : Gérard Chomont (DVG)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Dammarie-les-Lys 
 Maire sortant : Gilles Battail (LR)
 35 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 11 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Dammartin-en-Goële 
 Maire sortant : Michel Dutruge (LR)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Émerainville 
 Maire sortant : Alain Kelyor (LR)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Esbly 
 Maire sortante : Valérie Pottiez-Husson (LR)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Fontainebleau 
 Maire sortant : Frédéric Valletoux (Agir)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 12 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Fontenay-Trésigny 
 Maire sortant : Patrick Rossilli (DVG)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 8 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Gretz-Armainvilliers 
 Maire sortant : Jean-Paul Garcia (DVD)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 7 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Jouarre 
 Maire sortant : Fabien Vallée (LR)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

La Ferté-Gaucher 
 Maire sortant : Yves Jaunaux (LR)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 9 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

La Ferté-sous-Jouarre 
 Maire sortant : Ugo Pezzetta (Agir)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 8 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Lagny-sur-Marne 
 Maire sortant : Jean-Paul Michel (Agir)
 35 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 11 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Le Châtelet-en-Brie 
 Maire sortant : Alain Mazard (DVD)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Le Mée-sur-Seine 
 Maire sortant : Franck Vernin (UDI)
 35 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 11 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Lésigny 
 Maire sortant : Michel Papin (LR)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Lieusaint 
 Maire sortant : Michel Bisson (PS)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Lognes 
 Maire sortant : André Yuste (PS)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Magny-le-Hongre 
 Maire sortant : Jean-Paul Balcou (Agir)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 8 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Meaux 
 Maire sortant : Jean-François Copé (LR)
 45 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 33 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Melun 
 Maire sortant : Louis Vogel (Agir)
 43 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 21 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Mitry-Mory 
 Maire sortante : Charlotte Blandiot-Faride (PCF)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Moissy-Cramayel 
 Maire sortante : Line Magne (PS)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Montereau-Fault-Yonne 
 Maire sortant : James Chéron (UDI)
 35 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 21 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Montévrain 
 Maire sortant : Christian Robache (Agir)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Moret-Loing-et-Orvanne 
 Maire sortant : Didier Limoges (DVD)
 35 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 16 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Mormant 
 Maire sortant : Sylvain Clérin (DVD)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 7 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Mouroux 
 Maire sortante : Sylvie Tournoux (DVD)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Nandy 
 Maire sortant : René Réthoré (PS)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 1 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Nangis
 Maire sortant : Michel Billout
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 14 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Nanteuil-lès-Meaux 
 Maire sortant : Régis Sarazin (DVD)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Nemours 
 Maire sortante : Anne-Marie Marchand (LR)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 19 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Noisiel 
 Maire sortant : Mathieu Viskovic (PS)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Othis 
 Maire sortant : Bernard Corneille (DVG)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 1 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Ozoir-la-Ferrière 
 Maire sortant : Jean-François Oneto (LR)
 35 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 17 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Pontault-Combault 
 Maire sortant : Gilles Bord (PS)
 39 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 11 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Provins 
 Maire sortant : Olivier Lavenka (LR)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 20 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Quincy-Voisins 
 Maire sortant : Chantal Kaci (DVG)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Roissy-en-Brie 
 Maire sortant : François Bouchart (DVD)
 35 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 7 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-Fargeau-Ponthierry 
 Maire sortant : Jérôme Guyard (LR)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 7 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-Pathus 
 Maire sortant : Jean-Benoît Pinturier (DVG)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 9 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-Pierre-lès-Nemours 
 Maire sortant : Bernard Rodier (DVD)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 8 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-Thibault-des-Vignes 
 Maire sortant : Sinclair Vouriot (CNIP)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Savigny-le-Temple 
 Maire sortante : Marie-Line Pichery (PS)
 35 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 7 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Serris 
 Maire sortant : Philippe Descrouet (UDI)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 9 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Souppes-sur-Loing 
 Maire sortant : Pierre Babut (PS)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 10 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Thorigny-sur-Marne 
 Maire sortant : Thibaud Guillemet (G.s)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Torcy 
 Maire sortant : Guillaume Le Lay-Felzine (PS)
 35 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 7 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Tournan-en-Brie 
 Maire sortant : Laurent Gautier (LaREM)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 7 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Trilport 
 Maire sortant : Jean-Michel Morer (DVG)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Vaires-sur-Marne 
 Maire sortante : Isabelle Recio (LR)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Vaux-le-Pénil 
 Maire sortant : Henri de Meyrignac (DVG)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Vert-Saint-Denis 
 Maire sortant : Éric Bareille (PS)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 1 siège à pourvoir au conseil communautaire ()

Villenoy 
 Maire sortant : Michel Venries (DVG)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Villeparisis 
 Maire sortant : Hervé Touguet (LR)
 35 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 7 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Élections municipales en FranceÉlections municipales françaises de 2020
 Liste des communes de Seine-et-Marne
 Élections municipales de 2014 en Seine-et-Marne

Seine-et-Marne
Municipales, 2020